Dolič je ime več naselij:

 Dolič, občina Destrnik
 Dolič, občina Kuzma
 Gornji Dolič, občina Mislinja
 Spodnji Dolič, občina Vitanje
 Srednji Dolič, občina Mislinja

 Dolič, gorski prelaz v Julijskih Alpah zahodno od Triglava (nad dolino Zadnjica)
glej tudi: Tržaška koča na Doliču